Omo kan syfta på följande platser:

Etiopien 

 Omo, vattendrag, 
 Omo nationalpark

Robotskapade Etiopienförgreningar